A NAT jelentései:

 nat, az információ egyik alapmértékegysége
 A Nemzeti alaptanterv rövidítése
 Nemzeti Akkreditáló Testület, 2015. december 31-ig Magyarország kizárólagos jogú nemzeti akkreditáló szerve
 Network Address Translation, magyarul hálózati címfordítás, egy számítógépes hálózati megoldás
 National Actors Theatre, egy 1991-ben alapított amerikai színházi társulat
 North Atlantic Tracks, légifolyosók az északi Atlanti-óceán felett